Mikael Jansson (fotograf) – stillbildsfotograf, särskilt inom modeindustrin
Mikael Jansson (författare) (född 1956), svensk författare 
Mikael Jansson (politiker) (1965–), partiledare för Sverigedemokraterna 1995–2005